Террористический акт в Пешаваре — террористический акт, совершённый террористом-смертником «Исламского государства» в шиитской мечети Пешавара (Хайбер-Пахтунхва, Пакистан) 4 марта 2022 года во время пятничной молитвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 63 человека, 196 получили ранения.

Теракт стал самым смертоносным в Пакистане с 2018 года, когда «Исламское государство» совершило  в городах Банну и Мастунг.

Предыстория 
В конце XX и начале XXI веков Северо-Западный Пакистан часто подвергался нападениям исламистов. В 2004 году их нападения переросли в мятеж. В Пешаваре ранее происходили теракты, в том числе в шиитских мечетях (в  и в  годах).

События 
Перед взрывом двое вооружённых людей в чёрной одежде начали стрелять в полицейских у здания мечети. В завязавшейся схватке погиб боевик и полицейский. Выживший террорист вошёл в мечеть и открыл огонь по находившимся там, а затем взорвал себя с помощью взрывного устройства, содержащего металлические поражающие элементы и 5 килограммов взрывчатки.

Ответственность 
5 марта 2022 года террористическая организация «Вилаят Хорасан» (часть «Исламского государства») взяла на себя ответственность за теракт. Террорист-смертник, совершивший теракт, был идентифицирован «Исламским государством» как Джулайбиб аль-Кабли.

Реакция 
Теракт осудили Министерство иностранных дел Ирана, постоянный координатор Организации Объединённых Наций, пресс-секретари Афганистана, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Соединённых Штатов Америки и архиепископ Кентерберийский.

Примечания 

Террористические акты 2022 года
Террористические акты, совершённые в Пешаваре
Террористические акты, совершённые Исламским государством
Массовые убийства, совершённые в 2022 году
2022 год в Пакистане
События 4 марта
Март 2022 года
Взрывы 2022 года
Нападения на места поклонений